Woodstock, rock festival održan u SAD-u
 Woodstock, album Jimija Hendrixa
 Woodstock, grad u američkoj saveznoj državi Ilinois
 Woodstock, lik iz stripa Peanuts